Op Roland Garros 2003 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 28 mei tot en met 8 juni 2003.

Toernooisamenvatting 
Het toernooi werd gewonnen door het als tweede geplaatste duo Kim Clijsters en Ai Sugiyama die in de finale het eerste reekshoofd, het koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, versloegen in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Belgische Clijsters had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama twintig.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2003